Problema dei tre corpi – problema relativo alla meccanica classica, consistente nel calcolare l'evoluzione di un sistema gravitazionale costituito da tre corpi celesti.
 Il problema dei tre corpi (三体) – romanzo di fantascienza dello scrittore cinese Liu Cixin.